Шатору́ () — административный центр департамента Эндр в центральной Франции (бывшее герцогство Беррийское), к югу от Орлеана по дороге, соединяющей Париж с Тулузой.

Город возник вокруг замка, основанного в X веке князем Раулем де Деолем; до 1623 года принадлежал баронам Шовиньи. Нынешнее замковое строение, которое занимает городская администрация, возведено не позднее XV века. Людовик XV дал титул герцогини Шатору своей фаворитке, маркизе де Турнель.

Население 
Население — 44 960 человек (2012).

Примечания 

Города Франции
Префектуры Франции